Пол Скоулз (Paul Scholes; нар. 16 листопада 1974 року) — англійський футболіст . 
 Майрон Скоулз (1 липня 1941 року) — канадський економіст , найбільш відомий як один з авторів формули Блека-Шоулза